Montes (spanisch Berge) steht für:
 Montes (Familienname) (Montés), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Montes (Alcobaça), Gemeinde in Portugal
 Montes (Uruguay), Stadt in Uruguay
 Montes (Venezuela), Municipio im Bundesstaat Sucre, Venezuela

Siehe auch:
 Montes de Oca
 Montez